Jankówek – wzniesienie na Równinie Słupskiej, położone w woj. zachodniopomorskim, na obszarze miasta Darłowo.

2 miejscowości w Polsce:
 Jankówek – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Żychlin
 Jankówek – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Rokiciny